

Persone 
 Alfredo Battisti (1925-2012) – arcivescovo cattolico italiano
 Bruno Battisti D'Amario (1937) – compositore, chitarrista e insegnante italiano
 Carlo Battisti (1882-1977) – linguista italiano
 Cesare Battisti (1875-1916) – politico italo-austriaco, rivoluzionario e irredentista
 Cesare Battisti (1954) – ex terrorista condannato in contumacia e scrittore
 Ernesta Bittanti Battisti (1871-1957) – insegnante e scrittrice italiana, moglie dell'irredentista
 Eugenio Battisti (1924-1989) – storico e critico d'arte italiano
 Ferruccio Battisti (1912-1941) – militare italiano, medaglia d'oro al valor militare
 Gigino Battisti (1901-1946) – politico italiano, membro dell'Assemblea Costituente
 Lucio Battisti (1943-1998) – cantante e musicista italiano
 Romano Battisti (1986) – canottiere italiano
 Sandro Battisti (1965) – scrittore italiano
 Silvia Battisti (1989) – modella italiana
 Valentino Battisti (1959) – cestista italiano

Musica 
 Canta Battisti – album di Marcella Bella
 Lucio Battisti – album d'esordio dell'omonimo cantante
 Señor Battisti – album di Cristiano Malgioglio

Religione 
 Battisti – aderenti alla corrente religiosa cristiano-evangelica
 Battisti – aderenti alla corrente religiosa nata nel XVI secolo; noti anche come anabattisti, termine che gli adepti reputano peggiorativo
 Battisti – setta giudaica del periodo del Secondo Tempio, di cui faceva parte Giovanni Battista

Altro 
 9115 Battisti – asteroide del sistema solare
 Cesare Battisti – cacciatorpediniere della Regia Marina
 Battisti – centro abitato della Libia ora conosciuta come Qirnada, Qurnada o Ghirnada

Pagine correlate
 Cesare Battisti (disambigua)
 Leda Battisti
 Battistini